bugs – błędy dostrzeżone w filmach
 Królik Bugs